USS Shrike (Nederlands: Klauwieren) kan verwijzen naar twee verschillende schepen die dienst hebben gedaan bij de Amerikaanse marine.
 USS Shrike (AMS-201), een Amerikaanse mijnenveger van de Redwingklasse.
 USS Shrike (1999), een Amerikaanse mijnenjager van de Ospreyklasse.